

Patronyme 

 Donnie Klang (né en 1985), un chanteur américain de musique rhythm & blues et pop ;
 Gary Klang (né en 1941), un poète et romancier haïtien.

Toponyme 

 Klang, une commune française de la Moselle ;

Autres 

 Klang, un album du groupe The Rakes
 Klang, un cycle de compositions de Karlheinz Stockhausen
 Kling Klang Studio, le studio d'enregistrement privé et label du groupe de musique allemand Kraftwerk